Molekulska formula -{C19H19N3O3}- se može odnositi na:

 MMPIP
 Talampanel